Поня́га — устройство для переноса утвари, трофеев и припасов у охотников. Представляет собой прообраз каркасного рюкзака.

История 
Прообразы рюкзаков и различных разгрузочных систем имеются в истории многих народностей. На Руси такие приспособления получили имя «поняга». 
Слово поняга произошло от древних: паняжа, поножь, поноша. Иными словами, груз, который несут на себе.

Устройство 
Изготавливается из изогнутых связанных между собой палок. Основная палка (ивовая, тальниковая или черемуховая) изгибается дугой и скрепляется перемычкой с пазами (по типу буквы А). К нижним концам основной дуги крепится дуга поменьше — полочка. На основной дуге можно оставить сучки, на которые подвешиваются разные предметы. Основная поклажа крепится на полочку и привязывается к дугам бечевой или киперной лентой.
Иногда раму обтягивают листом берёсты и края заворачивают на раму, так что к спине прилегает внутренняя её сторона, более гладкая.
Полукольцо, выступающее сзади головы, служит ручкой, если нести понягу согнувшись.

Многоразовый вариант изготавливается из доски с обшитыми мягкими лямками для плеч.
Поняга представляет тонкую доску (обычно из березы), размером приблизительно 60x20 см. На верхнем конце поняги вырезаются по сторонам два рожка, за один из которых задевается погон ружья, что не дает ружью соскальзывать с плеча охотника. Поняга одевается за плечи при помощи двух кожаных лямок, часто соединяющихся на груди перехватом. С обеих длинных сторон доски прикреплено 6—8 достаточно длинных тонких ремешков, которыми привязывается к поняге весь груз, предварительно завернутый в полотнище палатки или в мешок. Снизу груз подхватывается «проходным» ремнем, наглухо приделанным к нижнему краю доски, а сверху завязываемым за особое кольцо. «Вместимость» поняги поэтому определяется почти исключительно выносливостью человека. Доска поняги удобно лежит на спине, полностью предохраняя её от натирания какими-либо твердыми предметами, выступающими из ноши. Это делает понягу очень удобной для переноса, например, разрубленных частей туши крупного зверя — лося, оленя, косули и пр. Абсолютно безопасно носить в поняге самый острый топор.

Неудобство поняги заключается в том, что в пути из неё трудно вынуть необходимую вещь, для этого приходится распаковывать весь груз.

Удобство поняги заключается в том, что груз лежит на спине плотно, не вихляется из стороны в сторону, а плечевые ремни не скатываются и остаются широкими и плоскими. Для того, чтобы ремни не расходились в стороны, на груди имеется соединяющий их ремешок с прорезью, которая надевается на деревянную пуговку.
Вполне оборудованная поняга имеет на левом плече защелку для ружейного погона а сзади — ременное кольцо, куда продевается топорище необходимого в лесу топора.

Правильная поняга отличается от неправильной тем, что вес не давит лямками плечи, а переносится на пояс.

Примечания 

Заплечные сумки
Рюкзаки